1º de Maio, een voetbalclub uit Sao Tomé en Principe
 EC Primeiro de Maio Benguela, een voetbalclub uit Angola
 Primeiro de Maio (Paraná), een gemeente in Brazilië